Frogmore – w Anglii, w hrabstwie Berkshire
 Frogmore – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Devon
 Frogmore – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Hampshire, w dystrykcie East Hampshire
 Frogmore – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Hampshire, w dystrykcie Hart
 Frogmore – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Hertfordshire